Игорь Павлов:
 Павлов, Игорь Васильевич (1934—2010) — авиастроитель, заместитель генерального конструктора бюро Антонова.
 Павлов, Игорь Викторович — российский программист, создатель архиватора 7-Zip.
 Павлов, Игорь Владимирович (род. 1979) — российский прыгун с шестом.
 Павлов, Игорь Иванович (1931—2012) — русский поэт.
 Павлов, Игорь Михайлович (1900—1985) — советский учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР.
 Примечания